Sandy Bell kan syfta på:

 Sandy Bell (1956–), en inte längre aktiv amerikansk tävlingssimmare, se Sandy Neilson
 Sandy Bell (1882–1934), skotsk fotbollsspelare, pseudonym för Alex Bell
 Sandybell (anime) – en anime riktad till unga kvinnor eller flickor